Le groupe C de la Coupe du monde 2018, qui se dispute en Russie du 14 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  au Kremlin à Moscou.

Le premier de ce groupe affronte le deuxième du groupe D et le deuxième de ce groupe affronte le premier du groupe D.

Résumé 
La France fait office de favorite de ce groupe C. Qualifiée à la première place du groupe A en éliminatoires devant la Suède et les Pays-Bas, la France, vice-championne d'Europe, part au mondial avec l'ambition d'atteindre le dernier carré. Le Pérou, qui retrouve le mondial 36 ans après, s'est qualifié en barrage intercontinental face à la Nouvelle-Zélande, après avoir éliminé le Chili, champion sud-américain. Le Danemark, sorti vainqueur de l'Irlande en barrage européen, est emmené par des joueurs talentueux comme Christian Eriksen et est l'outsider de cette poule. L'Australie, présente pour la quatrième fois consécutive après s'être qualifiée en barrage intercontinental aux dépens du Honduras, compte sur l'expérience de son attaquant vétéran Tim Cahill. Avec deux victoires en deux matchs contre l'Australie et contre le Pérou, la France assure sa qualification pour le tour suivant dès la deuxième journée. Le Pérou est quant à lui éliminé après ses deux défaites. Lors de la dernière journée, la France et le Danemark se neutralisent dans un match insipide (0-0) tandis que le Pérou sauve l'honneur face à l'Australie (2-0) qui est éliminée.

Classement

journée

France - Australie

Pérou - Danemark

journée

France - Pérou

Danemark - Australie

journée

Danemark - France

Australie - Pérou

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2018
 Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018

Coupe du monde de football 2018